Соба́чковые  — семейство лучепёрых рыб отряда собачкообразных . Встречается в тропических и субтропических водах Атлантического, Тихого и Индийского океанов, некоторые виды встречаются также в солоноватой и даже пресной воде.

Описание 
У собачковых тупая голова, большие глаза, большой непрерывный спинной плавник с 3—17 шипами. Удлинённое тело без чешуи. Плавательного пузыря нет.  длиной до , остальные виды гораздо меньше, большинство менее .

Донные животные. Обитают в скалистых рифах, в норах на дне, в раковинах моллюсков и других подходящих местах. Обычно встречаются на мелководье, могут ненадолго оставлять воду. Основной пищей для большинства видов являются мелкие донные ракообразные, моллюски и другие сидячие беспозвоночные, другие едят водоросли или планктон. Есть одиночные и колониальные виды.

Самцы крупнее самок, охраняют кладку яиц до вылупления мальков. У некоторых видов яйца могут задерживаться в яйцеводах до созревания мальков.

Эндемичная , обитающая на Канарах, обильна в этих водах и является частью традиционной канарской кухни.

Дочерние роды 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всего в семействе собачковых 391 вид рыб.

Примечания

Литература 
 

 
Семейства лучепёрых рыб